ТХМ — многозначная аббревиатура:
 ТХМ — тетрахлорметан
 ТХМ — транспортно-химическое машиностроение
 ТХМ — трихлорметан
 ТХМ — турбохолодильная машина
 ТХМ — Таганрогский художественный музей

См. также 
 ЕТХМ — Екатеринбургский техникум химического машиностроения
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей